Arnautu, Arnăutu sunt nume de familie românești, se pot referi la una din persoanele:

 Valeria Arnautu

Arnăutu 
 Eugenu Arnăutu, un deputat român (ales în județul Dolj)

Vezi și 
 Arnăuțoiu

Nume de familie românești
Albanezi din România